Chogle Namgyel ist der Name folgender Personen:

* Bodong Chogle Namgyel (bo dong phyogs las rnam rgyal; 1376–1451), tibetischer Geistlicher und Gelehrter
 Jonang Chogle Namgyel (jo nang phyogs las rnam rgyal; 1306–1386), tibetischer Geistlicher